

Lieux
 Le Temple, ancienne commune française de la Charente, aujourd'hui intégrée à Rouillac
 Le Temple, commune française de la Gironde
 Le Temple-de-Bretagne, commune française de la Loire-Atlantique
 Le Temple, commune française de Loir-et-Cher
 Le Temple-sur-Lot commune française de Lot-et-Garonne
 Le Temple, ancienne commune française des Deux-Sèvres, aujourd'hui intégrée à Mauléon
 Le Temple, clos parisien qui constituait la maison du Temple et dans lequel se trouvait la tour du Temple.

Voir aussi

 Le Temple, poème des Méditations poétiques d'Alphonse de Lamartine parues en 1820 ;
 Le Temple (), nouvelle fantastique de Howard Phillips Lovecraft publiée en 1920 ;
 Le Temple, ancien nom de l'Apollo Théâtre, salle de spectacle parisienne ;
 Le Temple, discothèque de la rue des Forges à Trois-Rivières (Québec) ;
 Le Temple de l'Humanité, édifice religieux parisien.